Варша́вский догово́р — военно-политический термин:

 Варшавский договор (1705) — договор, заключенный 28 ноября 1705 года во время Северной войны между Шведской империей и конфедерацией Речи Посполитой, верной Станиславу Лещинскому.
 Варшавский договор (1745) — соглашения, подписанные 8 января 1745 года участниками Четверного союза: Великобританией, Австрией, Голландской республикой и Саксонией, во время войны за австрийское наследство.
 Варшавский договор (1768) — соглашения, подписанные 24 февраля 1768 года между Россией и Польшей, и утверждённое сеймом, в котором было установлено гражданское равенство, так называемых диссидентов (православных и протестантов) с католиками.
 Варшавский договор (1849) — соглашение между императорами Францем Иосифом I и Николаем I.
 Варшавский договор (1920) — соглашение между правительствами Польши и Украинской народной республики, заключенное в разгар советско-польской войны 1919—1921 гг.
 Варшавский договор (1955) — соглашение о создании военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли Советского Союза — Организации Варшавского договора (ОВД).
 Варшавский договор (1970) — договор между ФРГ (Западной Германией) и Польской Народной Республикой о добрососедстве.
  — договор между ФРГ и Польской Народной Республикой о признании границы по Одеру-Нейсе.

Варшавский договор